Пе́карь, поп, клёк, пастух, батало, банки — русская народная дворовая детская игра, родственная городкам и салочкам. День пекаря отмечается 16 августа.

Площадка и инвентарь 

Игра проводится на асфальтовой или земляной площадке длиной не менее 10—12 метров. Параллельно короткой стороне площадки, через каждый метр, чертятся линии званий. Зона игроков называется "домом", зона водящего называется "полем". Водящий называется "Пекарем".

В зоне водящего, на расстоянии 4—6 метра от линии маршала (2—3 метра от линии границы), чертится круг диаметром 20—60 см, в который ставится пара консервных банок (деревянных чурок, пластиковая бутылка и тому подобное) называется рюхой (попо́м, клёком и так далее).

Для игры необходимы метательные палки (биты, клюшки и тому подобное) для каждого из игроков.

Правила

Основные правила 

Подготовка. Чтобы определить очерёдность ходов и начального водящего, игроки толкают (отпинывают) палку вдаль ногой с линии "солдата", поставив один конец палки на носок стопы, другой придерживая рукой. Тот, кто толкнул палку дальше всех, ходит первым. Тот, чья палка упала ближе всего, становится водящим (пекарем). Замер производится по дальнему от дома концу палки. После определения очерёдности все начинают с первой линии.

Игра. Игроки бросая биту строго по очереди, пытаются выбить рюху из круга. Упавшую рюху пекарь возвращает назад, а игрок, сбивший рюху за круг, повышается в звании, и в следующий раз бросает с меньшего расстояния. 

Только когда все биты лежат на поле и пекарь установил рюху на место, игроки могут пересечь границу поля. Игрок, который  пересёк границу, может покинуть поле только в случае, когда рюха разбита. 

Игроки на поле должны взять свою биту и своей битой разбить рюху. Чужой биты касаться нельзя.

В это время задача пекаря: 

 при помощи своей биты не дать сбить рюху другим игрокам
 осалить игрока (дотронуться до игрока своей битой) и самому сбить рюху

Если это пекарю сбил рюху, то пекарем становится осаленый игрок. 

Если рюха разбита, то пекарь должен её поставить на место.  

Если пекарь рюху установил, а какой-либо игрок в это время не успел убежать в дом, то игрок обязан опять разбить рюху. 

Если игрок в звании "Маршал" сбивает рюху, то он получает звание "солдат" и защиту (шкурку). Защиту можно потратить как индульгенцию, если игрока запекарят.

Нарушения 
Кроме обычного перехода в рамках хода игрок становится водящим в следующих случаях.
 Игрок сделал бросок не в свою очередь.
 Игрок в момент броска заступил за линию своего звания.
 Игрок зашёл на поле не вовремя или когда рюха не поставлена.
 Игрок ушёл с поля в дом без своей биты или когда рюха не сбита.
 Игрок дотронулся до рюхи любой частью тела.
 Игрок дотронулся до сбитой рюхи.
 Сбитая игроком рюха улетела через границу в дом.
 Игрок сдвинул чужую биту когда рюха не сбита.

При любом нарушении правил, пекарь объявляет о нарушении и сбивает рюху. Игрок, нарушивший правила, становится пекарем.

Варианты правил 
Вариантов много, они не обязательны и не все перечислены.
 После бросков наступает фаза боя с пекарем. Пекарь стремится осалить игрока, а игроки — сбить банки. Возвращаться в зону званий разрешается только после того, как любой из игроков сбил банки. Пока игроки возвращаются на свои места, пекарь старается успеть сложить банки и сбить их. Если ему это удалось до того, как все игроки покинули зону пекаря (например, осталось 1—3 игрока), он громко объявляет: "война!", или "мир!". В случае "войны", эти оставшиеся игроки опять не могут покинуть зону пекаря, не сбив палкой банки, либо пока пекарь не осалит одного из них и не собьет банку. Осаленный игрок становится пекарем. В случае "мира" все могут спокойно выходить из зоны пекаря, но тот может в любой момент снова скинуть банку, поставить её на место и объявить "войну". Интерес заключается в том, что хитрый пекарь таким образом может сократить количество противников для боя. Защитить банку от двоих и осалить одного легче, чем против шестерых. 
 Во время боя, чувствуя опасность, игрок имеет право временно выйти из игры, бросив палку на землю и встав на одну ногу. Пекарь не имеет права осаливать такого игрока, а игрок не имеет права двигаться. Встать на обе ноги и снова взять палку игрок может только тогда, когда кто-нибудь собьёт банку. Если он встанет на обе ноги до сбития банки, то становится пекарем.
 Ситуация, когда палка после броска легла на другую палку, образовав крест — не нарушение. Игроки, чьи палки образовали крест, могут забрать палки, вернуться в зону званий и повторить броски. При этом, возвращаясь, они должны держать палки сомкнутыми крест-накрест. В другом варианте игроки, чьи палки образовали крест, не могут быть осалены после того, как взяли палки, пока несут палки скрещенными.
 Во время броска пекарь имеет право, стоя за банками, останавливать палки игроков, чтобы было легче осалить их во время фазы боя. Уже остановившуюся палку передвигать нельзя.
 Если при попадании банки разлетелись достаточно далеко, игроки могут, не дожидаясь последнего броска, выбежать за палками в зону пекаря и забрать их. При этом действуют нарушения по не нахождению в зоне своего звания. Пекарю достаточно поставить банки и сбить их. Те, кто забрал палки таким образом, могут выйти во время фазы боя в зону пекаря для помощи товарищам, но уйти в этом случае они смогут только вместе со всеми после сбития банок.
 Войти в игру не с начала можно только на позицию пекаря.

При игре с карточными званиями возможны следующие дополнения:

 каждое звание имеет разное количество ступеней:6-10-В-В1 («валет один»)-Д-Д1-Д2 («дама два»)-К-К1-К2-К3-Т-Т1-Т2-Т3-Т4. Ступень повышается выбиванием банки из круга(квадрата), в котором она установлена. Если две банки сбиты, но за круг вылетела одна, то ступень повышается только на одну. При повышении звания дается начальная ступень независимо от количества выбитых банок, то есть Д2 выбивает две банки и становится К, а не К1.
 шестерка бросает палку обычным образом, сбоку (как в городках)
 десятка бросает палку сбоку, но имеет право бросить одновременно с ходом другого игрока со званием не выше десятки. Таким образом можно помочь тому, кто «засиделся» в «шестёрках» или помочь себе, бросив с более метким игроком. Объявлять об одновременном броске необходимо заранее, то есть нельзя убедиться, что палка другого игрока летит точно в банку, а потом бросить свою. Попадание как и промах засчитывается обоим игрокам, право хода считается в этом кону использованным.
 валет бросает палку сбоку, но если на момент броска есть хотя бы один игрок со званием «дама» — бросок выполняется из положения «одно колено на земле»
 дама бросает палку сбоку и может в любой момент после броска выйти в зону пекаря и забрать свою палку. Салить её нельзя. Так же дама может во время бросков свободно перемещаться по зоне званий. Ситуация, пока дама не зашла в зону званий, называется «дама на поле». В этом случае пекарь не имеет права никого салить в фазе боя. Используя свой статус дама может дать всем спокойно забрать палки или внести остроту, стоя на границе зоны пекаря и неожиданно для всех зайти в зону званий когда все мирно забирают палки.
 король бросает палку только «копьем». В фазе боя его можно салить только пока он не подобрал палку. Т.о. помочь товарищам он может только отвлекая пекаря без палки. После подбора палки король в бою не участвует и должен спокойно уходить в зону званий даже до сбития банок. Если король за три хода не становится тузом — он понижается в звании до валета.
 туз бросает палку, только держа её двумя руками над головой (как штангист). В фазе боя туза нельзя салить, пока он не поднимет палку. Используя это правило, туз может ногой подбивать палку ближе к банкам, что бы потом при отвлечении пекаря быстро сбить банки, салить его можно только во время контакта ноги с палкой. Туз имеет право во время своего хода повысить одного любого игрока в звании на одну ступень или, пропустив ход, понизить любого одного игрока на одну ступень. При этом, если за четыре хода (с учетом пропусков для понижения званий) туз не заканчивает игру победой, он разжалуется до шестёрки.
 когда все игроки бросили свои палки и бегут их забирать, после подбора своей палки каждый должен стать в стойку с палкой, соответствующую званию. Пешка не имеет стойки и пекарь может в любой момент осалить её и сбить банку. Валет держит палку на плече — осалить нельзя. Дама — подмышкой — осалить нельзя. Король — между ног. Туз — вертикально, прижимая палку ко лбу и к животу. Вольный и вольный президент не имеют стоек.
 Уязвимые места игроков. В зависимости от званий игроков пекарь может салить только в определённую часть тела. При следующей иерархии: Солдат: все. Лейтенант: все. Подполковник: спина. Полковник: палка. Генерал: правая рука. Маршал: левая рука. Царь: живот. Бог: пятки. САЛО: (неприкосновенен).
 Чтобы завершить игру победный (последний) бросок должен быть стоя на коленях спиной к банкам.
 По некоторым правилам, с каждым повышением усложняется бросок: то есть, 1 уровень — бросок как в городках, 2 уровень — двумя руками от груди, 3 уровень — двумя руками из-за головы, 4 уровень — так же как определение пекаря, 5 уровень — палка просовывается между ног, и бросается за спину. 
 Для усложнения задачи пекаря можно использовать 3 и более банок из-под краски (лака), построенные пирамидой.

Комментарии

Ссылки 
 Банки-палки, Пекарь, Клёк. Вспоминаем правила игры
 Дворовые игры: Палки-банки 
 Игра в Клёк . Физкультура для всех: для детей и взрослых +18

Пекарь
Русские народные игры
Детские игры